Форт Браг () војна је база Копнене војске САД са статусом насељеног места без административног статуса у у америчкој савезној држави Северна Каролина.

Демографија 
По попису из 2000. године број становника је 29.183.

Види још 
 Списак градова у САД по броју становника
 Највећи градови у САД по деценијама

Референце

Литература

Спољашње везе 

 -{United States Census Bureau}-

Проблеми
Градови у Северној Каролини
Википројект географија/Насеља у САД
Копнене базе САД